Kakkinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kakkusenjärvi, sjö, Norra Savolax, 
 Kakkinen (ö i Finland), Norra Savolax, Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar